Стахура () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стахура, Богуслав (1927—2008) — польский генерал, руководитель госбезопасности Польши.
 Стахура, Эдвард (1937—1979) — польский поэт, прозаик, переводчик.